Groupe Perdriel, groupe de presse français dirigé par l'industriel Claude Perdriel.
 Claude Perdriel, industriel et homme de presse français.
 Jeanne Perdriel-Vaissière, écrivaine et poétesse française.

Homonymie
Homonymie de patronyme